Bitwa pod Tuluzą (721)
 Bitwa pod Tuluzą (1814)